Hujia kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hujia (socken i Kina, lat 29,24, long 105,22), Sichuan, 
 Hujia (socken i Kina, lat 27,96, long 105,86), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar